Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, у фіналі перемігши пару Катарина Среботнік і Ай Суґіяма з рахунком 5–7, 6–3, [10–8].

Це був перший Чемпіонат Туру WTA в парному розряді, де застосовувався супер-тайбрейк у третьому сеті замість традиційного третього сету.

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
 Сітка 

Парний розряд